Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1963 () проводился в городе Брандон (провинция Манитоба) c 4 по 8 марта 1963 года. Турнир проводился в 34-й раз. В провинции Манитоба чемпионат проводился в 3-й раз, в городе Брандон — впервые.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на .

Чемпионом стала (в 5-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавлял скип Эрни Ричардсон, это была 4-я победа и 2-я победа подряд). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Glen Harper), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Джимми Шилдс).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1963

1963
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)
Спорт в Канаде в 1963 году
Март 1963 года